Condado de Dunn é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Dunn (Dakota do Norte)
 Condado de Dunn (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos